El Coll de Palomera és una collada dels contraforts nord-orientals del Massís del Canigó, a 1.034 metres d'altitud, en el terme comunal de la Bastida, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord).

Està situat a la zona central-occidental del terme de la Bastida, al sud-oest del poble de la Bastida i a ponent del Mas Vilarem.

Referències 

Colls del Rosselló
Geografia de la Bastida